Il doppio del torneo di tennis ATP Taipei 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Sherwood Stewart e Butch Walts che hanno battuto in finale Mark Edmondson e John Marks 6-2, 6-7, 7-6.

Teste di serie 

 Mark Edmondson /  John Marks (finale)
 Chris Kachel /  Geoff Masters (primo turno)

 Sherwood Stewart /  Butch Walts (campioni)
 Mike Cahill /  Terry Moor (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Taipei 1978